Iron Man puede referirse a:

 Iron Man, personaje de Marvel Comics.
 Iron Man, drama de KBS 2TV emitido en 2014.
 Iron Man (2008), película basada en el personaje de Marvel Comics.
 Iron Man 2 (2010), secuela de la película anterior.
 Iron Man 3 (2013), secuela de la película anterior.
 Iron Man 2 (2010), álbum de AC/DC.
 Iron Man, videojuego basado en la película Iron Man (2008).
 «Iron Man», canción de heavy metal de Black Sabbath.
 Iron Man, película basada en la novela de W. R. Burnett.
 Ironman''', prueba de triatlón.